Jordan-Carmichael Subban  (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère de Pernell Karl Subban et de Malcolm Subban.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Bulls de Belleville || LHO || 56 || 5 || 15 || 20 || 31 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2012-2013 || Bulls de Belleville || LHO || 68 || 15 || 36 || 51 || 47 || 17 || 2|| 3 || 5 || 20
|- 
| 2013-2014 || Bulls de Belleville || LHO || 66 || 12 || 30 || 42 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bulls de Belleville || LHO || 63 || 25 || 27 || 52 || 62 || 4 || 3 || 0 || 3 || 2
|- 
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 67 || 11 || 25 || 36 || 38 || 4 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 65 || 16 || 20 || 36 || 36 || - || - || - || - || -
|- 
|2017-2018 || Comets d'Utica || LAH || 16 || 0 || 5 || 5 || 13 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Reign d'Ontario || LAH || 36 || 4 || 4 || 8 || 53 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH || 48 || 3 || 15 || 18 || 25 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Dornbirner EC || EBEL || 47 || 5 || 11 || 16 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||  ||

Notes et références 

Naissance en mai 1995
Naissance à Toronto
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Dornbirner EC
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud